Il doppio femminile  del Pacific Life Open 2007 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2007.

Lisa Raymond e Samantha Stosur erano le detentrici del titolo e l'hanno riconfermato battendo in finale Chan Yung-jan e Chuang Chia-jung 6–3, 7–5 .

Teste di serie

  Lisa Raymond Samantha Stosur (campionesse)
  Yan Zi Zheng Jie (quarti di finale)
  Virginia Ruano Pascual Paola Suárez (secondo turno)
  Nathalie Dechy Vera Zvonarëva (semifinale)

  Chan Yung-jan Chuang Chia-jung (finale) 
  Elena Lichovceva Anabel Medina Garrigues (quarti di finale) 
  Janette Husárová Meghann Shaughnessy (primo turno) 
  Vania King /  Shahar Peer (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Pacific Life Open 2007